2. Fußball-Bundesliga 2006-07 var den 33. udgave af 2. Fußball-Bundesliga. Turneringen blev afviklet fra 11. august, 2006 og blev afsluttet i 20. maj, 2007.

2006-07

Målscorer 

Sæsoner i 2. Fußball-Bundesliga